

Abréviations 
ASM est une abréviation qui peut signifier :
 anti-submarine warfare (en français, lutte anti-sous-marine) ;
 assembleur, un langage de programmation en informatique ;
 une extension de nom de fichier pour un programme source écrit dans ce langage.

Sigles 
ASM est un sigle qui peut signifier :
 abstract state machine, un langage de spécification et de vérification en informatique ;
 Avenir sportif de La Marsa, un club omnisports tunisien fondé en 1939 ;
 A State of Mind, un collectif de hip-hop anglais ayant travaillé avec Wax Tailor ;
 Association sportive de Monaco, une association dont la section football Association sportive de Monaco Football Club est le principal club de football de Monaco ;
  ;
 AirSpace Management, en gestion du trafic aérien ;
 Altimeter Setting Message, en gestion du trafic aérien,
 Ad-hoc Scheduling Message, en gestion du trafic aérien,
 Anton Schlüter München, constructeur de matériel agricole ;
 Automatic Storage Management, en gestion automatique des disques et volumes intégrés aux produits Oracle ;
 antenne spécialisée mobile.
 Association sportive mâconnaise.
 Aktueller Software Markt, un magazine de jeu vidéo allemand.

ASm est un sigle qui peut signifier :
 Aare-Seeland Mobil, selon la liste des entreprises ferroviaires (Suisse).

Codes 
ASM est un code qui peut signifier :
 Samoa américaines, dans la norme ISO 3166-1 (liste des codes pays) ;
 ASM Formule 3, une écurie de Formule 3 française, désormais connue sous le nom de ART Grand Prix ;
 .

asm est un code qui peut signifier :
 assamais, la langue parlée dans l'État d'Assam, en Inde, selon la norme ISO 639 des codes des langues.

Autres 
ASM peut aussi désigner :
 ASM, une bibliothèque logicielle Java pour la manipulation de bytecode Java.

Abréviation
Code